Бйо́ндо () — італійське прізвище.

Відомі носії 

 Джованні дель Бйондо — італійський живописець.
 Флавіо Бйондо — італійський вчений-гуманіст, історик.